Campra peut désigner :

Un toponyme 
 Campra, station de ski suisse dans le canton du Tessin.

Une personnalité 
 André Campra (1660-1744), compositeur français de la période baroque ;  
 Carla Campra (1999- ), actrice espagnole ;
 Guillermo Campra (1997-), acteur espagnol.

Homonymie de nom de famille